— nobre armênio do 
  — nobre armênio do 
  — rei albanês do 

Desambiguações de antropônimos